Финское наступление на Карельском перешейке — военная кампания Финляндии по захвату Карельского перешейка летом 1941 года. В советской историографии финское наступление обозначено как Выборгско-Кексгольмская оборонительная операция и рассматривалось как часть Великой Отечественной войны. В этот период советское командование было дезориентировано стремительным наступлением немецких войск.

Оборону Карельского перешейка держала 23-я армия генерал-лейтенанта Пшенникова в составе четырёх дивизий (142-й, 115-й, 43-й и 123-й).

Финская историография представляет наступление на Карельском перешейке как продолжение Советско-финляндской («Зимней») войны, в ходе которой Финляндия утратила эту территорию. С самого начала Великой Отечественной войны Финляндия выступала в качестве союзника гитлеровской Германии. В стране была произведена мобилизация, в морских портах (Турку, Хельсинки) находились немецкие военные корабли, а на аэродромах (Лоутеньярви, Рованиеми) — немецкие военные самолёты.

25 июня советская авиация начала наносить авиаудары по финской территории. 26 июня 1941 года финский президент Ристо Рюти объявил войну СССР, формальным поводом для объявления войны были названы советские авианалёты на финскую территорию. 29 июня два финских пехотных батальона атаковали приграничный город Энсо, однако советские пограничники вскоре отбили город. В бою за Энсо погиб пограничник Лев Канторович. 31 июля финские войска развернули широкомасштабное наступление на Карельском перешейке. К северу от Кексгольма сопротивление финским войскам оказал отряд полковника Донскова. 15 августа 18-я финская дивизия, сломив сопротивление 115-й дивизии РККА, форсировала Вуоксу восточнее Выборга. Также финские войска 21 августа заняли Кексгольм. К 25 августа финский десант перерезал дорогу между Выборгом и Койвисто, что привело 29 августа к падению Выборга. Большая группа советских войск попала в котёл у Порлампи и капитулировала. Командир 43-й дивизии генерал Кирпичников попал в плен, впоследствии выдан СССР и расстрелян за измену Родине. Лишившись командира остатки 43-й дивизии отступили к Койвисто и были эвакуированы в Кронштадт. 30 августа финские войска вошли в Райвола, а 31 августа — в Териоки. 1 сентября финская армия вышла к границе 1939 года по реке Сестре и уперлась в Карельский укрепрайон (Сестрорецкий рубеж). 3—5 сентября шли бои за Белоостров, после чего фронт стабилизировался.

В 1944 году СССР вернул себе контроль над Карельским перешейком в ходе Выборгской операции.

Примечания

Литература 
 Олейников Г. А. Начало битвы за Ленинград: первые оборонительные операции 7-й и 23-й армий на юге Карелии и на Карельском перешейке в 1941 г. // Клио. — 1999. — № 3 (9). — С.257—264.

Ссылки 
 Финляндия в войне против СССР 1941—1944 гг

Ленинградская область в Великой Отечественной войне
История Карельского перешейка
Операции в Великой Отечественной войне
Советско-финская война (1941—1944)
Сражения Финляндии
Оборонительные сражения СССР (1941)